Niemcy:
 Bescheid – dzielnica Mechernich
 Bescheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Zobacz też:
 Der Bescheid